

Cinema 
 Baby – cortometraggio del 1915 diretto da Harry C. Myers (Harry Myers)
 Baby – film del 1932 diretto da Carl Lamac
 Baby – film del 1940 diretto da Vladimir Petrovič Batalov
 Baby (The Baby) – film del 1973 diretto da Ted Post
 Baby - Il segreto della leggenda perduta – film del 1985 diretto da Bill W. L. Norton
 Baby – film del 2007 diretto da Juwan Chung
 Baby – film del 2020 diretto da Juanma Bajo Ulloa

Geografia 
 Baby – comune francese

Musica 
Baby – pseudonimo alternativo di Birdman, rapper statunitense
 Baby – album degli Yello del 1991
 Baby – singolo di Brandy del 1995, dall'album Brandy
 Baby EP – EP dei Prozac+ del 1997
 Baby – singolo di Ashanti del 2002, dall'album Ashanti
 Baby – brano degli Alcazar del 2009, scritta dai Pet Shop Boys
 Baby – singolo di Fabolous del 2005, dall'album Real Talk
 Baby – singolo di LL Cool J del 2008, dall'album Exit 13
 Baby – singolo di Justin Bieber del 2010, dall'album My World 2.0
 Baby – singolo dei Sonohra del 2010, dall'album Metà
 Baby – singolo dei Clean Bandit del 2018
 Baby – singolo di Briga del 2019
 Baby – singolo di Quality Control, Lil Baby e DaBaby del 2019
 Baby – singolo di Madame del 2020
 Baby – singolo di Sfera Ebbasta del 2020, dall'album Famoso
 Baby – singolo di Madison Beer del 2020
 Baby – singolo di Aya Nakamura del 2023

Personaggi 
 Baby – personaggio di Dragon Ball
 Baby – personaggio della serie di videogiochi Super Monkey Ball
 Circus Baby – personaggio di Five Nights at Freddy's: Sister Location

Televisione 
 Baby – serie televisiva italiana

Pagine correlate 
 The Baby

Altri progetti